Cyprián Karásek Lvovický – astronomo, matematico e astrologo boemo
 Hellmuth Karasek – giornalista, critico letterario e romanziere tedesco
 Laura Karasek – avvocata, conduttrice radiofonica, scrittrice e editorialista tedesca 
 Manuel Karasek – scrittore e giornalista tedesco
 Jiří Karásek ze Lvovic – poeta, scrittore e critico letterario ceco